Dieser Artikel behandelt die Kamerunische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Kamerun nahm zum zweiten Mal an der Endrunde teil. Für das Turnier in Frankreich qualifizierte sich Kamerun als Dritter des Afrika-Cup der Frauen 2018. Wie 2015 schied Kamerun im Achtelfinale aus.

Qualifikation 

Für den Afrika-Cup, der wie in den Vorjahren als Qualifikation für die WM-Endrunde diente, musste sich Kamerun in zwei Spielen im Juni 2018 in der zweiten Qualifikationsrunde gegen die Republik Kongo qualifizieren, die beide mit 5:0 gewonnen wurden.

Für das Turnier in Ghana nominierte Nationaltrainer Joseph Brian Ndoko 21 Spielerinnen, darunter 17 Spielerinnen, die schon bei der WM 2015 im Kader standen.

Kamerun traf im ersten Spiel auf Mali und gewann nach 0:1-Rückstand mit 2:1. Im zweiten Spiel gegen Algerien wurde mit 3:0 gewonnen. Durch ein 1:1 gegen Turniergastgeber Ghana, das Christine Manie durch einen verwandelten Elfmeter sicherte, wurde Kamerun Gruppensieger. Im Halbfinale traf die Mannschaft auf Nigeria, gegen das Kamerun bei den beiden letzten Austragungen jeweils im Finale verloren hatte. Da diesmal beiden Mannschaften in 120 Minuten kein Tor gelang, musste das Elfmeterschießen entscheiden, in dem sich Nigeria mit 4:2 durchsetzte und sich damit für die WM-Endrunde qualifizierte. Im Spiel um Platz 3 traf Kamerun erneut auf Gruppengegner Mali und sicherte sich durch ein 4:2 das letzte afrikanische WM-Ticket.

Während des Turniers und der zwei Qualifikationsspiele wurden mindestens 21 Spielerinnen eingesetzt. Sechs Spielerinnen (Torhüterin Annette Ngo Ndom, Raissa Feudjio, Christine Manie, Ajara Nchout, Gabrielle Onguéné und Claudine Meffometou Tcheno) wurden in allen sieben Spiele eingesetzt.

Insgesamt erzielten die Kamerunerinnen in den sieben Spielen 20 Tore. Die meisten Tore erzielten Gabrielle Onguéné (5, davon 3 in der Qualifikation) sowie Ninon Abena und Ajara Nchout (je 4, davon je 2 in der Qualifikation). Insgesamt trafen neun kamerunische Spielerinnen in den sieben Spielen.

Trotz der gelungenen Qualifikation wurde Nationaltrainer Joseph Ndoko am 27. Januar 2019 durch Alain Djeumfa ersetzt.

Qualifikation

Gruppenspiele

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Vorbereitung 
Am 4. April gewannen die Kamerunerinnen bei einem Vier-Nationen-Turnier im chinesischen Wuhan im Halbfinale gegen Kroatien mit 2:1 und verloren am 7. April gegen Gastgeber China das Finale mit 0:1. Am 17. Mai verloren die Kamerunerinnen in Guadalajara gegen Spanien mit 0:4 und gewannen mit dem gleichen Ergebnis am 23. Mai gegen UD Levante, den Dritten der spanischen Meisterschaft 2018/19.

Kader

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Kamerun wie die beiden anderen afrikanischen Mannschaften aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 4 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich zugelost werden. Zugelost wurde sie aber Kanada, dem Gastgeber der letzten WM, Ozeanienmeister Neuseeland und Europameister Niederlande, der einzigen Gruppe mit zwei aktuellen Kontinentalmeistern. Gegen Neuseeland gab es zuvor ein Spiel, in der Gruppenphase der Olympischen Spiele 2012, das mit 1:3 verloren wurde und für Neuseeland der erste Sieg bei den Olympischen Spielen war. Gegen Kanada und die Niederlande hatten die Kamerunerinnen zuvor noch nicht gespielt. Bei der U-17-WM 2016 kam es dagegen zu einem Gruppenspiel zwischen Kanada und Kamerun, das die jungen Kanadierinnen mit 3:2 gewannen. Beide schieden aber nach der Vorrunde aus.

Gruppenspiele

K.-o.-Runde 
Kamerun qualifizierte sich durch ein Tor in der 5. Minute der Nachspielzeit gegen Neuseeland als drittbester Gruppendritter für das Achtelfinale und traf dort erstmals auf England, den Gruppensieger der Gruppe D.

Auszeichnungen  	
 Ajara Nchout: Spielerin des Spiels gegen Neuseeland

Einzelnachweise 

Kamerunische Fußballnationalmannschaft
Kamerun
2019